Australia
Esperance  – capoluogo della Contea di Esperance, Australia Occidentale
 Stati Uniti d'America
Esperance  – città della Contea di Schoharie, New York
Esperance  – census-designated place della Contea di Snohomish, Washington